Ави́лов (Ави́лова) — русская фамилия; также — топоним.

Известные носители 
 
 Авилов, Валерий Дмитриевич (1939—2013) — советский и российский учёный.
 
 
 Авилов, Вячеслав Михайлович (род. 1940) — российский ветеринар, член-корреспондент РАСХН (с 1999).
 Авилов, Евгений Васильевич (род. 1968) — мэр Тулы.
 
 Авилов, Николай Викторович (род. 1948) — советский спортсмен, олимпийский чемпион.
 Авилов, Олег Владимирович (род. 1976) — украинский оператор-постановщик.
 Авилов, Пётр Семёнович (1910—2004) — советский стрелок.
 Авилов, Роман Сергеевич (род. 1987) — российский историк, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.



Двойные фамилии 
 Авилов-Карнаухов, Борис Николаевич (1910—1995) — ректор Новочеркасского политехнического института (1958—1963).
 Авилова-Задохина, Ольга Васильевна (1958—1990) — советская актриса.

Топоним 
 Авилов — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Авилов — хутор в Константиновском районе Ростовской области.
 Авилов — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

См. также 
 Авило-Успенка
 Авило-Фёдоровка